Alexis Paccard (1813-1867), architecte français, fils de Jean-Edme ;
 André Paccard (1929-1995), décorateur, photographe et homme d'affaires français ;
 Antoine Paccard (1770-1830), fondateur de la fonderie Paccard ;
 Antoine Marie Paccard (1748-1826), homme politique français ;
 David-Marc Paccard (1794-1863), banquier et homme politique genevois ;
 Jean-Edme Paccard (1777-1844), écrivain français, père d'Alexis ;
 Michel Paccard (1757-1827), médecin, un botaniste et un alpiniste savoyard ;
 Michel Paccard (1908-1987), joueur français de hockey sur glace ;

Paccard est aussi le nom d'un personnage de fiction :
 Paccard, personnage de La Comédie humaine.